John Cummings, meglio conosciuto come Johnny Ramone – chitarrista statunitense, membro della band Ramones
John Cummings –  chitarrista scozzese, membro della band Mogwai